Пло́щадь 1000-летия Каза́ни () — площадь в посёлке Юдино Кировского района Казани. Одна из самых небольших и новых площадей города, одна из четырёх площадей посёлка, расположенная надалеко от трёх других (площади-аллеи Славы, площади Железнодорожников и Юдинской площади). В центре Казани также есть главная площадь города с подобным названием - площадь Тысячелетия.

Небольшая вытянутая площадь расположена перед путями и производственными сооружениями железной дороги и находится на перспективе окончания улицы Ильича. От восточного торца площади идёт проход к перекрёстку улиц Ильича и Революционная, от западного есть проезд на улицу Революционная. Также от восточного торца площади поднимается служебный переход над путями.

Открытая к празднованию Тысячелетия Казани в 2005 году, площадь была благоустроена по инициативе и на средства Казанского отделения Горьковской железной дороги и стала популярным местом отдыха и встреч жителей посёлка.

Площадь имеет асфальтированную проезжую часть и пешеходную площадку с уложенной плиткой, скамейками и клумбами, в середине которой находятся оригинальный фонтан круглой формы с символом Казани Зилантом и многогранная блестящая металлическая инсталляция символа мира. На торцевой восточной стороне площади расположен мемориальный комплекс из монумента и памятного камня в честь героев и тыловиков Великой Отечественной войны и доски почёта железнодорожников. На противоположной от путей северной стороне площади установлен двухсекционный тепловоз-памятник ТЭ3 голубой окраски с надписью "1000 лет Казани" и эмблемой праздника жёлтого цвета . Вокруг площади есть зелёные насаждения и небольшие постройки.

Через площадь общественный транспорт не ходит. Автобусные маршруты № 46 и 72 проходят кварталом севернее.
Недалеко от площади на улице Революционная находится станция электропоездов Юдино железнодорожного хода направления от Казани.

Ссылки 
 площадь 1000-летия Казани на wikimapia (вид со спутника) 

Кировский район Казани
1000-летия Казани
Юдино (Казань)